Футбольная лига в сезоне 1992/93 — 95-й сезон Футбольной лиги Англии. В этом сезоне была основана Премьер-лига, ставшая высшим дивизионом в системе футбольных лиг Англии. Таким образом, Футбольная лига была сокращена с четырёх до трёх дивизионов. В 1992 году все клубы Первого дивизиона вышли из Футбольной лиги, а 27 мая 1992 года была создана Премьер-лига. Три дивизиона, которые остались в Футбольной лиге, были переименованы: старый Второй дивизион стал называться Первым дивизионом, Третий дивизион — Вторым, а Четвёртый — Третьим.

Первый дивизион

Плей-офф

Второй дивизион

Плей-офф

Третий дивизион

Плей-офф

Ссылки 
 Футбольная лига 1992/93 на RSSSF.com

1992
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1992 году
Спорт в Великобритании в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993